Прозоро́вский, Пётр Семёнович:
 Прозоровский, Пётр Семёнович (около 1621—1669) — стольник, посол в Англию (1662), судья Судного московского приказа (1665), воевода в Смоленске (1666—1667).
 Прозоровский, Пётр Семёнович (около 1637—1691) — боярин (1682), воевода.